Triplice alleanza – stipulata tra Inghilterra, Paesi Bassi e Svezia nel 1668
 Triplice alleanza – stipulata tra Regno di Gran Bretagna, Paesi Bassi e Francia nel 1717
 Triplice alleanza – stipulata tra Regno di Gran Bretagna, Paesi Bassi e Prussia nel 1788
 Triplice alleanza – stipulata tra Germania, Austria-Ungheria e Italia nel 1882
 Guerra della triplice alleanza – contrappose Brasile, Uruguay ed Argentina al Paraguay dal 1865 al 1870